Красное — село в Белгородском районе Белгородской области. Входит в состав Комсомольского сельского поселения.

География 
Село расположено недалеко от районного центра — Майского.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Белгородского района